Virgin Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Virgin Island (Maine)
 Virgin Island (Michigan)
 Virgin Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Jungferninseln (Virgin Islands)
 Virginy-Inseln